Cabral kan syfta på:

 Pedro Álvares Cabral (1467/1468–cirka 1520), en portugisisk sjöfarare
 Cabral (kommun) – en kommun i Dominikanska republiken
 Cabral (ort) – en ort i kommunen